Aghjigin Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Aghjigin Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Aghjigin Lerr är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Gora Chimyan,  meter över havet,  kilometer väster om Aghjigin Lerr. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer söder om Aghjigin Lerr. 

Omgivningarna runt Aghjigin Lerr är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Aghjigin Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre